— японская фамилия.
 Датэ, Дзиитиро (1952—2018) — японский борец вольного и греко-римского стилей.
 Датэ, Хаято (род. 1962) — японский режиссёр аниме и кинофильмов.
 Датэ — японский аристократический род.
Представители:
 Датэ, Кимико (род. 1970) — японская теннисистка.
 Датэ Масамунэ (1567—1636) — японский самурай.

См. также 
 Дате (Фукусима) — город в префектуре Фукусима.
 Дате (Хоккайдо) — город в губернаторстве Хоккайдо.
 Дате — уезд расположен в префектуре Фукусима, Япония.